Осада Платей – осада пелопоннесско-фиванскими войсками беотийского города Платеи (союзника Афин) в ходе Пелопоннесской войны.

В первые годы войны Платеи стали предметом спора (Платеи географически находились в Беотии, но были союзником Афин, которая была врагом Фив, владеющей остальной Беотией) и были осаждены фиванцами и пелопоннесцами. В городе остался лишь воинский гарнизон, мирное население эвакуировалось в Афины.

Осаждающие возвели около городской стены земляную насыпь, укреплённую жердями, однако платейцы сделали стену повыше и стали подкапывать насыпь со стороны стены. Пелопоннесцы стали заполнять брешь камышовыми плетёнками, заполненными глиной. Платейцы в ответ построили новые укрепления в районе насыпи. Когда к стене были подведены тараны, платейцы стали набрасывать на них канатные петли и подтягивать их кверху или сбрасывать на них тяжёлые бревна. Пелопоннесцы попытались поджечь город, но платейцев спас сильный ливень с грозой, который и потушил огонь. 

После этого пелопоннесцы решили решили взять город измором и построили вокруг платейской стены двойную зубчатую стену с осадными башнями. Платейцы, используя штурмовые лестницы, захватили часть двойной стены. Но это их не спасло. 

Летом 429 до н. э. гарнизон, к тому времени состоявший всего лишь из 200 человек, вынужден был сдаться перед угрозой голодной смерти. Все защитники города были казнены.

Литература 
 

Сражения Спарты
429 год до н. э.
428 год до н. э.
427 год до н. э.
Осады V века до н. э.